Городское поселение Пролетарский:

 Городское поселение посёлок Пролетарский — городское поселение в составе Белгородской области
 Городское поселение Пролетарский — городское поселение в составе Московской области

См. также 

 Пролетарское городское поселение